Такмичење у атлетици на Летњим параолимпијским играма 2016. године одржано је у периоду од 8. до 18. септембра.

Највише медаља освојила је атлетичарка Татјана Мекфаден из САД-а. Она је освојила 6 медаља и то 4 златне и 2 сребрне. Такмичила се у тркачким дисциплинама и то у тркама на 100, 400, 800, 1.500 и 5.000 метара и маратону (Т54). Била је и у саставу штафете 4х400 метара (Т54) која је дисквалификована.

Атлетичари са највише освојених медаља

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт атлетских такмичења на ЛПараОИ 2016. 
 Комплетни резултати такмичења у атлетици на ЛПараОИ 2016. 

Атлетика на Летњим параолимпијским играма 2016.